Stassowa ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Dmitrijewna Stassowa (1873–1966), russisch-sowjetische Politikerin
 Nadeschda Wassiljewna Stassowa (1822–1895), russische Frauenrechtlerin
 Warwara Dmitrijewna Stassowa (1862–1943), russische Musikwissenschaftlerin, Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin